Hollyford bezeichnet
 Hollyford (Irland), Dorf im County Tipperary in Irland
 Hollyford (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Hollyford River/Whakatipu Kā Tuka, Fluss in Neuseeland